Palais de Marbre de Calcutta
 Palais de Marbre de Helsinki
 Palais de Marbre de Kinshasa
 Palais de Marbre de Nice
 Palais de Marbre de Potsdam
 Palais de Marbre de Saint-Pétersbourg
 Palais de Marbre de Téhéran